Оро́ра () — город на севере США, является вторым по величине городом штата Иллинойс.

Помимо официального названия у Ороры также есть прозвище — «Город огней». Официально это прозвище было принято в 1908 году. Оно напрямую связано с тем фактом, что в 1881 году Орора стала первым городом в США с полностью электрифицированной системой уличного освещения.

История 
 1834 — братья МакКарти выкупают участок земли на реке Фокс и строят дом, мельницу и ряд хозяйственных построек.
 1837 — в поселении появляется почтовое отделение. Название «Орора» становится официальным.
 1856 — в городе организован пожарный департамент.
 1857 — Орора объединяется с поселением на соседнем (западном) берегу реки.
 1860—1920 — бурное развитие города: открываются школы и больницы, появляются промышленные предприятия, город становится прибежищем для тысяч иммигрантов со всего мира.
 1970—1974 — закрытие ряда крупных предприятий, включая относящиеся к железнодорожной промышленности (фактическая основа экономического существования города).
 1980 — закрытие большей части предприятий города. Безработица достигает 16 %.
 1987—1990 — появление нескольких промышленных зон и бизнес-центров.
 1993 — открытие первого казино.
 1995—2005 — развитие промышленных предприятий в пригородах Ороры, образование новых промзон, активный экономический рост города.

Промышленность 
Орора исторически, как и весь штат Иллинойс, имеет развитую промышленность, представленную рядом крупных предприятий:

 Lyon Workspace Products (скобяные изделия)
 The Aurora Silverplate Manufacturing Company (ювелирное производство и производство технического серебра)
 Barber Greene Ltd. (промышленное оборудование)
 the Chicago Corset Company (текстильное производство)
 the Aurora Brewing Company (пивоварни)
 Stephens-Adamson Company
 Caterpillar Inc.
 Allsteel Metals (металлургия)
 National Metalwares (металлургия)
 Western Wheeled Scraper Works (позже трансформировавшаяся в Austin-Western Inc.)

Выдающиеся жители и уроженцы 
 Эд Клейтон (писатель, иллюстратор)
 Клайв Касслер (писатель, морской археолог)
 Рут ВанСикл Форд (1897—1989), владелец Академии художеств Чикаго)
 Кен Гриффин (1909—1956), актёр и музыкант)
 Вернон Луис Паррингтон (1871—1929), писатель, историк, обладатель Пулитцеровской премии)
 Пол Шойринг (режиссёр, сценарист)
 Том Петранофф (бывший чемпион мира по метанию копья)
 Генри Гейл (1874—1942), писатель, астрофизик)
 Дэвид Тилман (эколог)
 Натаниэль Попп (православный архиепископ)
 Василь Луис Пусас (католический епископ)
 Александр Ратиу (грекокатолический священник, писатель, бывший румынский политзаключённый)
 Рэй Брэдбери (выдающийся писатель-фантаст)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города
 город Орора в электронной энциклопедии Чикаго
 Пожарный департамент города.  Информация в связи со 150-летием департамента (2006 год)
 город на city-data.com
 Информация для туристов и деловых людей
 Региональная палата предпринимателей г. Орора

Города Иллинойса